Fomento peut désigner :
 Fomento, une ville de Cuba
, ancienne dénomination du ministère de l'Équipement espagnol

Voir aussi 
 Fomento de Construcciones y Contratas, une entreprise espagnole
 Fomento Económico Mexicano, une entreprise mexicaine
 Fomento obrero revolucionario, un groupe marxiste fondé en France
 Corporación Andina de Fomento, une banque de développement régional
 Corporación de Fomento de la Producción, un organisme étatique chilien